Craigleith peut désigner :
 le Parc provincial Craigleith au Canada ;
 l'île de Craigleith en Écosse ;
 Craigleith, un quartier de la ville d'Édimbourg.